In der Liste großer Akkuspeicheranlagen werden Batterie-Speicherkraftwerke mit Akkumulatoren aufgeführt, die aufgrund der fehlenden Nachfrageorientierung von regenerativen Stromerzeugungen als zweiseitige Energiepuffer genutzt werden.

Liste von großen Akkumulatoren-Anlagen 

Die Tabelle ist bezüglich der Kapazität in MWh sortiert. Die minimale Nennleistung beträgt 100 MW, die für mindestens eine Stunde Speicherzeit vorgehalten wird.

Die mit Stand 2022 weltweit größte Akkuspeicheranlage basierend auf Lithium-Ionen-Akkumulatoren befindet im Gaskraftwerk Moss Landing in den USA in der alten Turbinenhalle der Blöcke 6 & 7 mit einer Nennleistung von 400 MW. Eine Erweiterung auf 1.500 MW/6.000 MWh ist geplant.

Bedeutung der Akkuspeicheranlagen 
Das bedeutet, bei Stromüberschuss werden die Stromerzeuger nicht wie bisher abgeschaltet, sondern leiten den Strom in die Akkuspeicheranlage. Umgekehrt wird bei sinkender Netzfrequenz Strom aus der Akkuspeicheranlage in das Netz geleitet, anstatt wie bisher Kraftwerke mit Gasturbogeneratoren zu starten. So wurden 2021 in Deutschland rund 5800 GWh abgeregelt, d. h. abgeschaltet. Mit rund 59 Prozent der Ausfallarbeit bleibt Windenergie an Land der am meisten abgeregelte Energieträger, gefolgt von Windenergie auf See mit knapp 36 Prozent. Die geschätzten Entschädigungsansprüche der Anlagenbetreiber beliefen sich im Jahr 2021 auf 807,1 Mio. Euro (2020: 761,2 Mio. Euro), das von den Verbrauchern für „nicht erzeugten Strom“ gezahlt wurde.

Einzelnachweise 

Liste (Energiewesen)
Elektrizitätswirtschaft